Spitzklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Spitzklinge (Glems), rechte Bachklinge zur Glems vor Mahdental, Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen
 Spitzklinge, linke Talmulde zum Krummhärtlesbach (zum Schweizerbach, zur Rems) bei Krummhardt, Gemeinde Aichwald, Landkreis Esslingen
 Spitzklinge, Bachtal des dort noch Nesselbach genannten Rombachs (zur Aale) bis Hammerstadt, Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Spitzklinge, Bachtal des Seebach (Rötenbach), linker Zufluss des Rötenbachs oberhalb von Oberhohlenbach, Gemeindeteil Pommertsweiler, Abtsgmünd, Ostalbkreis

Siehe auch:
 Spitzbach
 Spitzgraben